Polyura kan syfta på:

 Polyura (djur) – ett släkte av fjärilar
 Polyura (växter) – ett släkte av växter